Lajos Somodi ist der Name folgender Personen:

* Lajos Somodi (Fechter, 1928) (1928–2012), ungarischer Fechter
 Lajos Somodi (Fechter, 1953) (* 1953), ungarischer Fechter